Céréales Killer, littéralement tueur de céréales, et rimant avec serial killer, désigne :

Roman 
 Céréales killer, roman de Frédéric Dard, publié en 2001, dans la série San-Antonio.

Musique 
 Céréales killer, chanson de Svinkels, sur l'album Tapis rouge, sorti en 1999 ;
 Cereal Killer, album de Green Jellÿ sorti en 1993 ;

Voir aussi 
 Cereal Killer